Falquet est un nom notamment porté par :

Toponyme 
 
 La Grange Falquet, bâtiment de Chêne-Bougeries.

Patronyme 
 Falquet de Romans (fl. 1215–1233), troubadour de langue d'oc originaire de Romans.
 André Falquet (1681-1755), marchand et commerçant genevois, et membre du Conseil des Deux-Cents.
 René Falquet (1934-), musicien, directeur de chœur et chef d'orchestre vaudois.

Homonymie de patronyme